Vukan (kyrill.: Вукан) ist ein serbischer männlicher Vorname, abgeleitet von vuk, was auf Serbisch „Wolf“ bedeutet.

Namensträger 
Vorname:
 Vukan von Raszien, serbischer Fürst von ca. 1080 bis 1114
 Vukan Nemanjić, Fürst von Raszien (1202–1204)

Familienname:
 Anton Vukan, ehemaliger Landesgeschäftsführer der SPÖ Steiermark, mit eigener Liste „Anton Vukan und Klaus Strein“ im Juni 2020 zur Gemeinderatswahl angetreten, daraufhin Bürgermeister von Mureck, am 5. Jänner 2021 Ausschluss von der SPÖ
 György Vukán (1941–2013), ungarischer Komponist, Pianist und Jazzmusiker
 Robert Vukan (* 1976), slowenischer Fußballschiedsrichterassistent

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Serbischer Personenname